Wiercica – jaskinia na Wyżynie Częstochowskiej
 Wiercica – rzeka, dopływ Warty
 Wiercica – rzeka, dolny bieg Nowego Kanału (w zlewni Warty)
 Wiercica – wieś w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Przyrów